Ручане-Нида:

 Ручане-Нида — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Пишский повят.
 Ручане-Нида — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пишский повят, Варминско-Мазурское воеводство.